Пилатовци се може односити на:
 Пилатовци (Никшић)
 Пилатовци (Озаљ)